Skelbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skelbæk – bæk på grænsen mellem Danmark og Tyskland som fortsætter i Gammelå
 Skelbæk (Fangel Sogn) – en bebyggelse i Fangel Sogn
 Skelbæk (Gørslev Sogn) – en bebyggelse i Gørslev Sogn
 Skelbæk (Råsted Sogn) – en bebyggelse i Råsted Sogn
 Skelbæk (Sigerslevvester Sogn) – en bebyggelse i Sigerslevvester Sogn
 Skelbæk (Snoldelev Sogn) – en bebyggelse i Snoldelev Sogn
 Skelbæk (Stege Sogn) – en bebyggelse i Stege Sogn
 Skelbæk (Tinglev Sogn) – en bebyggelse i Tinglev Sogn
 Skelbæk (Holbæk Kommune) – bebyggelse i Hjembæk Sogn og Svinninge Sogn i Holbæk Kommune